

Personnalité 
 Charles le Téméraire (1433-1477) est un duc de Bourgogne.

Voies de communication et transports 
 La voie verte Charles le Téméraire est une piste cyclable traversant la Lorraine du nord au sud ;
  est le nom donné à seize navires de la marine de guerre française, dont :
 Téméraire (1782), un vaisseau de ligne de 74 canons de la Marine royale puis républicaine française. Il a qui a donné son nom à la  ;
 la classe Téméraire est une classe de navire de guerre français ;
  est le nom donné à cinq navires et deux établissements côtiers de la Royal Navy britannique.

Revues et livres 
 Charles le Téméraire, ou le Siège de Nancy est un drame héroïque en 3 actes et en prose de Pixérécourt créé en 1814.
 Charles le Téméraire est un roman historique de Walter Scott paru en 1829.
 Charles le Téméraire est un comédie-vaudeville en 1 acte d'Auguste Lefranc, Saint-Agnan Choler et Adolphe Choler créée en 1850.
 Le Téméraire est une revue éditée en France sous l'Occupation.
 Le Téméraire est une maison d'édition spécialisée dans les comics.
 Marc le Téméraire est une série de bande dessinée d'espionnage.
 Téméraire est un roman de science-fiction écrit par John G. Hemry.
 Téméraire est une série de romans de fantasy écrite par Naomi Novik.
 Téméraire est un dragon, héros de cette série de romans.

Gastronomie 
 Le Téméraire est un Kir bourguignon à base de crémant de Bourgogne.
 Le Téméraire est un gâteau franc-comtois à base de fruits secs, de pommes et de noisettes.

Musique 
 Le Téméraire est une marche militaire de tradition chez les chasseurs à pied et les chasseurs alpins, composée par Clément Mougeot (1856-1931), chef de fanfare au 2e BCP à la fin du .
Homonymie de titre